Miejscowości w USA:
 Beallsville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
 Beallsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington